Lilia peut désigner :
 Lilia, un prénom féminin ;
 Lilia, un hameau de la commune de Plouguerneau (Finistère) ;
 Lilia, une espèce de Pokémon.